Герман I (; ок. 1130 — ) — граф Веймар-Орламюнде с 1167 года, из династии Асканиев. Основатель линии графов Орламюнде, угасшей в 1423 году, и линии графов Веймара, угасшей в 1486 году.

Биография 
Второй сын Альбрехта Медведя и Софии фон Винценбург. Получил от отца в управление его земли в Тюрингии. В 1167 году упоминается с титулом графа.

После смерти отца (1170) и раздела его наследства во владения Германа входили Веймар, Орламюнде, города Рудольфштадт, Штруф, Тамбах, Гемюнд, Рода и некоторые другие земли в Тюрингии, Франконии и Фогтланде.

Враждовал с ландграфом Тюрингии Людвигом III.

Жена — Ирмгарда (Эрменгарда). Сын — Зигфрид III.

Примечания

Источники 
 Otto von Heinemann: Hermann. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 12, Duncker & Humblot, Leipzig 1880, S. 148 f.

Графы Веймара
Графы Орламюнде
Правители Европы XII века
Аскании